Poljowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Polewoje/Полевое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Poljowe (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Poljowe (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Poljowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka, siehe Poljowe (Myroniwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Poljowe (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Poljowe (Perewalsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Poljowe (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Poljowe (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Poljowe (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Poljowe (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Poljowe (Sosnyzja)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Poljowe (Schachtarsk)